Сан Хуан Баутиста Ло де Сото има више значења:

 Општина Сан Хуан Баутиста Ло де Сото (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Баутиста Ло де Сото (Сан Хуан Баутиста Ло де Сото, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику